Lehrabschlussprüfung steht für:

 Lehrabschlussprüfung (Österreich), Abschluss der Lehre/Berufsschule in der dualen Ausbildung
 Qualifikationsverfahren (Schweiz), die neue einheitliche Form zum eidgenössisch anerkannten Abschluss

Siehe auch:
 Abschlussprüfung (Berufsausbildung) in Deutschland